Выделка — название населённых пунктов в России:

 Выделка — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области, Волжский сельсовет.
 Выделка — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области, Лойминский сельсовет.